

Astronomia
 7193 Yamaoka – asteroide della fascia principale

Persone
 Akira Yamaoka – polistrumentista e compositore giapponese
 Yamaoka Tesshū – militare giapponese
 Yuri Yamaoka – doppiatrice giapponese